Braubach ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Braubach, Stadt im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

Fließgewässer:
 Braubach (Ernstbach), rechter Zufluss zum Ernstbach im Stadtgebiet von Oestrich-Winkel, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Braubach (Liederbach), rechter Zufluss zum Liederbach bei Schneidhain, Stadt Königstein, Hochtaunuskreis, Hessen
 Braubach (Main), rechter Zufluss zum Main in Dörnigheim, Stadt Maintal, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Braubach (Urft), linker Zufluss zur Urft (Fluss) in Gemünd, Stadt Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Braubach ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Braubach (1820–1893), deutscher Mediziner und Politiker, MdR
 Daniel Braubach (1767–1828), deutscher Seemann und Schriftsteller
 Hans I. von Angelach-Braubach († 1400), deutscher Reichsritter
 Ida Braubach (1830–1918), deutsche Malerin
 Johannes von Hessen-Braubach (1609–1651), Landgraf von Hessen-Braubach und Feldherr
 Max Braubach (1899–1975), deutscher Historiker
 Peter Braubach (um 1500–1567), deutscher Buchdrucker
 Philipp I. von Angelach-Braubach (um 1430–1484/1485), deutscher Reichsritter
 Romanus Braubach (1851–1904), deutscher Jurist und Politiker, MdR